Ескендир Есимов (род. 1929, с. Сайхин, Урданский район, Уральский округ, Казахская АССР, РСФСР, СССР) — советский работник сельского хозяйства, чабан, Герой Социалистического Труда (1966), лауреат Государственной премии Казахской ССР (1982).

Трудовой путь и достижения 
Родился в селе Сайхин (ныне — Бокейординский район, Западно-Казахстанская область).

 В 1945-1957 годах работает помощником чабана в колхозе «Сайхин» Бокейординского района Западно-Казахстанской области.
 В 1957 — старший чабан совхоза им М. Маметовой.
 В 1965 году достиг высоких показателей по производству шерсти и получению ягнят от овцематок без потерь в стаде.

Награды 
 Орден Ленина
 Золотая медаль «Серп и Молот»
 Герой Социалистического Труда (1966)

Примечания 

Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 5-го созыва